Сен-Сальваду́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сейяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19240.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 65 км юго-восточнее Лиможа, в 15 км к северу от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Сальвадор ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 292 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 159 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 118 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 118 активных работали 114 человек (67 мужчин и 47 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 41 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XV века. Памятник истории с 1973 года
 Музей и могила французского поэта и скульптора  (1886—1980).

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез